Fit bezeichnet:
 das Adjektiv fit, siehe Fitness
 das Unternehmen fit, Hersteller von Fit (Spülmittel)
 das Ergebnis einer Ausgleichungsrechnung

FIT steht für:
 Failure In Time, ein Fehlermaß zur Beschreibung der Anzahl von Fehlern in  Stunden
 Familie in Tieren, ein psychologischer Test zur Familiendiagnostik von Brem-Gräser 1992
Fashion Institute of Technology, eine Modedesignschule in New York City
 Fett in der Trockenmasse, Angabe zum Fettgehalt von Käse
 Finite Integration Theory (dt. Finite-Integral-Methode), ein numerisches Verfahren zur Lösung elektromagnetischer Probleme
 FIT AG, ein auf 3-D-Druck spezialisiertes bayerisches Unternehmen 

 Fluidinjektionstechnik, ein Spritzgussverfahren
 Free Independent Traveller, eine Bezeichnung in der Hotellerie, um private Einzelreisende von Gruppenreisenden und Geschäftsreisenden abzugrenzen
 Frame Interline Transfer, ein Aufbauprinzip von CCDs
 Framework for Integrated Test, ein Werkzeug für die Testgetriebene Entwicklung
 Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik
 Feature Integration Theory, siehe Merkmalsintegrationstheorie
 Fédération internationale des traducteurs, eine Vereinigung von Übersetzern und Dolmetschern
 feed-in tariff, der englische Fachbegriff für Einspeisungsvergütung
 Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Front der Linken und Arbeiter, ist eine Allianz aus 3 trotzkistischen Parteien in Argentinien

fit steht für:
 Meänkieli (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

FIT